Dit is een lijst van planetoïden 4101-4200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4101) Ruikou || 1988 CE || 8 februari 1988 || T. Seki
|-
| (4102) Gergana || 1988 TE3 || 15 oktober 1988 || V. G. Ivanova
|-
| (4103) Chahine || 1989 EB || 4 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (4104) Alu || 1989 ED || 5 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (4105) Tsia || 1989 EK || 5 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (4106) Nada || 1989 EW || 6 maart 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (4107) Rufino || 1989 GT || 7 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (4108) Rakos || 3439) T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4109) Anokhin || 1969 OW || 17 juli 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (4110) Keats || 1977 CZ || 13 februari 1977 || E. Bowell
|-
| (4111) Lamy || 1981 EN12 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4112) Hrabal || 1981 ST || 25 september 1981 || M. Mahrová
|-
| (4113) Rascana || 1982 BQ || 18 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (4114) Jasnorzewska || 1982 QB1 || 19 augustus 1982 || Z. Vávrová
|-
| (4115) Peternorton || 1982 QS3 || 29 augustus 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (4116) Elachi || 1982 SU || 20 september 1982 || E. F. Helin
|-
| (4117) Wilke || 1982 SU3 || 24 september 1982 || F. Börngen
|-
| (4118) Sveta || 1982 TH3 || 15 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4119) Miles || 1983 BE || 16 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (4120) Denoyelle || 1985 RS4 || 14 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4121) Carlin || 1986 JH || 2 mei 1986 || INAS
|-
| (4122) Ferrari || 1986 OA || 28 juli 1986 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4123) Tarsila || 1986 QP1 || 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (4124) Herriot || 1986 SE || 29 september 1986 || Z. Vávrová
|-
| (4125) Lew Allen || 1987 MO || 28 juni 1987 || E. F. Helin
|-
| (4126) Mashu || 1988 BU || 19 januari 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4127) Kyogoku || 1988 BA2 || 25 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4128) UKSTU || 1988 BM5 || 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (4129) Richelen || 1988 DM || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (4130) Ramanujan || 1988 DQ1 || 17 februari 1988 || R. Rajamohan
|-
| (4131) Stasik || 1988 DR4 || 23 februari 1988 || A. J. Noymer
|-
| (4132) Bartók || 1988 EH || 12 maart 1988 || J. Alu
|-
| (4133) Heureka || 1942 DB || 17 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (4134) Schütz || 1961 CR || 15 februari 1961 || F. Börngen
|-
| (4135) Svetlanov || 1966 PG || 14 augustus 1966 || L. I. Chernykh, T. M. Smirnova
|-
| (4136) Artmane || 1968 FJ || 28 maart 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (4137) Crabtree || 1970 WC || 24 november 1970 || L. Kohoutek
|-
| (4138) Kalchas || 1973 SM || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4139) Ulʹyanin || 1975 VE2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (4140) Branham || 1976 VA || 11 november 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4141) Nintanlena || 1978 PG3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4142) Dersu-Uzala || 1981 KE || 28 mei 1981 || Z. Vávrová
|-
| (4143) Huziak || 1981 QN1 || 29 augustus 1981 || L. G. Taff
|-
| (4144) Vladvasilʹev || 1981 SW6 || 28 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4145) Maximova || 1981 SJ7 || 29 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4146) Rudolfinum || 1982 DD2 || 16 februari 1982 || L. Brožek
|-
| (4147) Lennon || 1983 AY || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (4148) McCartney || 1983 NT || 11 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (4149) Harrison || 1984 EZ || 9 maart 1984 || B. A. Skiff
|-
| (4150) Starr || 1984 QC1 || 31 augustus 1984 || B. A. Skiff
|-
| (4151) Alanhale || 1985 HV1 || 24 april 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (4152) Weber || 1985 JF || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (4153) Roburnham || 1985 JT1 || 14 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4154) Rumsey || 1985 NE || 10 juli 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4155) Watanabe || 1987 UB1 || 25 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4156) Okadanaboru || 1988 BE || 16 januari 1988 || T. Kojima
|-
| (4157) Izu || 1988 XD2 || 11 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (4158) Santini || 1989 BE || 28 januari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4159) Freeman || 1989 GK || 5 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (4160) Sabrina-John || 1989 LE || 3 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (4161) Amasis || 6627) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4162) SAF || 1940 WA || 24 november 1940 || A. Patry
|-
| (4163) Saaremaa || 1941 HC || 19 april 1941 || L. Oterma
|-
| (4164) Shilov || 1969 UR || 16 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (4165) Didkovskij || 1976 GS3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4166) Pontryagin || 1978 SZ6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4167) Riemann || 1978 TQ7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4168) Millan || 1979 EE || 6 maart 1979 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4169) Celsius || 1980 FO3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (4170) Semmelweis || 1980 PT || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (4171) Carrasco || 1982 FZ1 || 23 maart 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (4172) Rochefort || 1982 FC3 || 20 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (4173) Thicksten || 1982 KG1 || 27 mei 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (4174) Pikulia || 1982 SB6 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (4175) Billbaum || 1985 GX || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (4176) Sudek || 1987 DS || 24 februari 1987 || A. Mrkos
|-
| (4177) Kohman || 1987 SS1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (4178) Mimeev || 1988 EO1 || 13 maart 1988 || E. F. Helin
|-
| (4179) Toutatis || 1989 AC || 4 januari 1989 || C. Pollas
|-
| (4180) Anaxagoras || 6092) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4181) Kivi || 1938 DK1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (4182) Mount Locke || 1951 JQ || 2 mei 1951 || McDonald Observatory
|-
| (4183) Cuno || 1959 LM || 5 juni 1959 || C. Hoffmeister
|-
| (4184) Berdyayev || 1969 TJ1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (4185) Phystech || 1975 ED || 4 maart 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (4186) Tamashima || 1977 DT1 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4187) Shulnazaria || 1978 GR3 || 11 april 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4188) Kitezh || 1979 HX4 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4189) Sayany || 1979 SV9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4190) Kvasnica || 1980 JH || 11 mei 1980 || L. Brožek
|-
| (4191) Assesse || 1980 KH || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (4192) Breysacher || 1981 DH || 28 februari 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (4193) Salanave || 1981 SM1 || 26 september 1981 || B. A. Skiff, N. G. Thomas
|-
| (4194) Sweitzer || 1982 RE || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (4195) Esambaev || 1982 SK8 || 19 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (4196) Shuya || 1982 SA13 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (4197) Morpheus || 1982 TA || 11 oktober 1982 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (4198) Panthera || 1983 CK1 || 11 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (4199) Andreev || 1983 RX2 || 1 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (4200) Shizukagozen || 1983 WA || 28 november 1983 || Y. Banno, T. Urata|}

Planetoïdenlijsten